СРС е абревиатура, която може да се отнася за:

 Сръбска радикална партия
 Специални разузнавателни средства
 Софийски районен съд
 Строително-ремонтна секция